El término Dos vidas puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Dos vidas, una película de Alemania y Noruega;
 a Dos vidas, una telenovela mexicana;
 a Dos vidas, una serie de televisión española;
 a Dos vidas, un libro de memorias de Luis Giménez Cacho;
 a Dos vidas, un película española.